C. A. Rosetti steht für:
 C. A. Rosetti (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău, Rumänien
 C. A. Rosetti (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea, Rumänien

Person:
* Constantin Alexandru Rosetti (1816–1885), rumänischer Politiker